Blang Jerango (plaats), een plaats in Indonesië
Blang Jerango (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing